Landschaftsschutzgebiet Haldenberg steht für folgende Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg:

* Haldenberg (Landschaftsschutzgebiet, Bodenseekreis), Landschaftsschutzgebiet im Bodenseekreis
 Haldenberg (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Calw), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Calw